Mehrere Straßen tragen den Namen Ost-West-Straße:
Ost-West-Straße (Hamburg), inzwischen vom Rödingsmarkt unterteilt in Ludwig-Erhard-Straße (westl.) und Willy-Brandt-Straße (östl.) – Teil der B 4
Ost-West-Straße (Breslau) () in Breslau